Thomas Wright puede referirse a:

 Thomas Wright, astrónomo, matemático y arquitecto inglés.
 Thomas Wright, paleontólogo británico.
 Thomas Wright Waller, alias Fats Waller, pianista del swing y del "stride piano" estadounidense.
 Thomas J. Wright, director de cine estadounidense.
 Thomas M. Wright, actor y director australiano.